Post mortem è una locuzione latina il cui significato letterale è "dopo la morte".

Può riferirsi a:

Cinema 
 Post Mortem, film con Charlie Sheen del 1998
 Post Mortem, film di Pablo Larraín del 2010
 Post Mortem, film di Péter Bergendy del 2020

Televisione 
 Post mortem (Emanations), episodio della prima stagione di Star Trek: Voyager
 Post Mortem - Segreti dall'aldilà, serie televisiva tedesca

Videogiochi 
 Post Mortem, videogioco del 2003

Musica 
 Post Mortem – gruppo musicale death metal statunitense
 Postmortem – gruppo musicale death metal tedesco
 Post Mortem – album dei Black Tide del 2011
 Postmortem – singolo degli Slayer del 1986

Libri 
 Postmortem, romanzo di Patricia Cornwell del 1990